Дрецељ може да се односи на:

 Дрецељ (Соколац) - насељено мјесто у општини Соколац, Република Српска;
 Дрецељ (Олово) - насељено мјесто у општини Олово, Федерација БиХ;
 Дрецељ (презиме) - српско презиме.